Mecheels ist der Familienname folgender Personen:

Jürgen Mecheels (1928–2006), deutscher Chemiker
Otto Mecheels (1894–1979), Professor für organische Chemie und Färbetechnik
Stefan Mecheels (* 1960), Leiter des internationalen Textilforschungszentrums Hohenstein Institute